

Patronyme

Personnes réelles 

 Alex Webster (1969-), bassiste américain, membre du groupe Cannibal Corpse
 Augustin Webster (?-1535), moine, martyr et saint catholique anglais
 Arthur Gordon Webster (1863-1923), physicien américain qui a fondé l'American Physical Society
 Ben Webster (1909-1973), saxophoniste américain
 Benjamin Notthingham Webster (1797-1882), acteur et dramaturge anglais
 Brittany Webster (1987-), fondeuse canadienne, sœur de Lindsay
 Charles Webster Hawthorne (1872-1930), peintre américain
 Clara Webster (1821-1844), danseuse anglaise
 Colin Webster (1932-2001), footballeur gallois
 Daniel Webster (1782-1852), homme politique américain
 Ferris Webster (1912-1989), monteur américain
 
 H.M. Webster ( ?-), auteur britannique de roman policier
 Jean Webster (1876-1916), romancière américaine
 Jeff Webster (1971-), joueur américain de basket-ball
 Jenny Webster (1942-), joueuse néo-zélandaise de squash 
 John Webster (1580-1624), auteur dramatique anglais
 Lenny Webster (1965-), joueur de baseball américain
 Lindsay Webster (1989-), coureuse de fond canadienne, sœur de Brittany
 Lliam Webster (1986-), joueur de hockey sur glace australien
 Louise Webster (1941-1990), astronome et physicienne américaine
 Marion Webster (1921-1985), biochimiste canado-américaine
 Martell Webster (1986-), basketteur américain
 Mitch Webster (1959-), joueur de baseball américain
 Noah Webster (1758-1843), lexicographe américain
 Norman Webster (1941-2021), journaliste canadien
 Paul Francis Webster (1907-1984), auteur de chansons américain
 
 
  (1960-), cornettiste et psychologue anglais
 Rowena Webster (1987-), joueuse de water-polo australienne
 Sonora Webster Carver (1904-2003), plongeuse à cheval américaine
 
 Timothy Webster (1822-1862), espion britannique de l'Union durant la guerre de Sécession
 Victor Webster (1973-), acteur canadien
 Wentworth Webster (1828-1907), pasteur anglican

Personnage de fiction 
 Emma Webster, généralement appelée Mémé, personnage des dessins animés Warner Bros Looney Tunes et Merrie Melodies

Pseudonyme 

 Webster est un rappeur québécois

Toponymes

Webster dans la Caroline du Nord ;
Webster dans le Dakota du Sud ;
Webster en Floride ;
Webster, une ville du comté de Keokuk, en Iowa ;
Webster, dans le Massachusetts ;
Webster, dans le New Hampshire ;
Webster, une ville de l'État de New York ;
Webster, un village de l'État de New York ;
Webster, une ville de l'État de Texas près de Pasadena ;
Webster, dans le Wisconsin ;
 Webster Groves, ville du Missouri ;
Lake Webster, nom courant de Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg, un lac dans l'État de Massachusetts.

Autres 
 Webster un navigateur qui sera utilisé par Syllable 0.6.6
 Max Webster, groupe de rock canadien
 Webster, une sitcom américaine (1983-1989)

Titres 

 Le dictionnaire Webster, tellement connu aux États-Unis que webster est souvent utilisé comme nom générique pour les dictionnaires de langue anglaise.
 Webster, une série télévisée (1983)
 Webster, une pièce de théâtre de Robert David MacDonald (1983 au théâtre)

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis